Josiah Conder est le nom de plusieurs personnes :
Josiah Conder (1852–1920), architecte britannique ;
Josiah Conder (1789–1855), écrivain britannique.